„Вријеме ратно и поратно” је југословенска телевизијска серија снимљена 1975. године у продукцији ТВ Загреб.

Епизоде

Улоге 

|-
|Амир Буквић || (3 еп. 1975)
|-
|Изет Хајдархоџић || (3 еп. 1975)
|-
|Угљеша Којадиновић || (3 еп. 1975)
|-
|Семка Соколовић Берток || (3 еп. 1975)
|-
|Круно Валентић || (3 еп. 1975)
|-
|Вера Зима || (3 еп. 1975)
|-
|Сабрија Бисер || (1 еп. 1975)
|-
|Младен Будишчак || (1 еп. 1975)
|-
|Вања Драх || (1 еп. 1975)
|-
|Емил Глад || (1 еп. 1975)
|-
|Шпиро Губерина || (1 еп. 1975)
|-
|Зденка Хершак || (1 еп. 1975)
|-
|Ђурђа Ивезић || (1 еп. 1975)
|-
|Звонимир Јурић || (1 еп. 1975)
|-
|Антун Кујавец || (1 еп. 1975)
|-
|Лела Маргитић || (1 еп. 1975)
|-
|Драган Миливојевић || (1 еп. 1975)
|-
|Зоран Покупец || (1 еп. 1975)
|-
|Жарко Поточњак || (1 еп. 1975)
|-
|Миле Рупчић || (1 еп. 1975)
|-
|Мартин Сагнер || (1 еп. 1975)
|-
|Бранка Стрмац || (1 еп. 1975)
|-
|Ивица Видовић || (1 еп. 1975)
|}

Комплетна ТВ екипа  ▼

Спољашње везе 
 
Југословенске серије
Хрватске серије